Вальтер Феррери (, ) — это итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Туринской обсерватории, где заведует внешними связями. В период с 1984 по 1988 год в обсерватории Ла-Силья им было обнаружено в общей сложности 16 астероидов, четыре из которых были обнаружены совместно с другим итальянским астрономом Винченцо Цаппала.

Является членом нескольких итальянских и зарубежных объединений и с 1988 года входит в состав комитета №20 в международном астрономическом союзе. Вальтер Феррери активный популяризатор астрономии, который с 1977 года начал издавать астрономический журнал «Nuovo Orione». Автор многих книг по астрономии, в том числе с соавторстве с Маргеритой Хак и Pippo Battaglia.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов